Яков Львович Фишлер (09.12.1922 — 21.10.2004) — главный конструктор по трансформаторам научно-производственного объединения «Уралэлектротяжмаш» имени В. И. Ленина, лауреат Государственной премии СССР.

Биография 
Родился 9 декабря 1922 года в городе Сокаль на Западной Украине (в то время — территория Польши).

В 1940 г. как круглый отличник, был без экзаменов принят на электротехнический факультет Львовского политехнического института.

После начала войны эвакуировался в Киев и от военкомата получил направление в Томское артиллерийское училище. Был отчислен по состоянию здоровья и работал электриком на строительстве танкового завода в Юрге, затем электромонтёром на стройке Новотроицкого металлургического завода.

В 1943 г. как бывший студент получил бронь и поступил на второй курс энергофака Уральского индустриального института в Свердловске.

С января 1948 года после его окончания работал на заводе «Уралэлектротяжмаш» в отделе трансформаторов, первоначально состоявшем из двух человек. С 1952 г. начальник конструкторского бюро № 4. В 1960 году назначен главным конструктором по трансформаторам, в этой должности находился свыше 30 лет.

С 1993 г. директор КТК (конструкторско-технологического комплекса) завода. С 1997 г. советник генерального директора ОАО «Уралэлектротяжмаш».

Под его руководством разработаны сотни типов сухих и масляных трансформаторов, которые нашли применение на ряде металлургических заводов и комбинатов СССР, а также в энергетике и на транспорте. Участвовал в разработке сухих преобразовательных и распределительных трансформаторов с новой технологией «Монолит» («Транстерм»).

Умер 21 октября 2004 года. Похоронен в Екатеринбурге на почетной секции  Широкореченского кладбища.

Награды 
Лауреат Государственной премии СССР (1982, в составе авторского коллектива) — за создание и широкое внедрение высокоэффективных систем электроснабжения электролиза алюминия на базе мощных полупроводниковых выпрямительных агрегатов.
Заслуженный изобретатель РФ (23.04.1993). Награждён орденом «Знак Почёта» (1971) и орденом Почёта (25.04.2003), медалями, в том числе «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Библиография 
Кандидат технических наук (1970).
Автор свыше 120 научных работ, получил 69 свидетельств и патентов на изобретения:
 Преобразовательные трансформаторы [Текст] / Я. Л. Фишлер, Р. Н. Урманов. — М.: Энергия, 1974. — 224 с. : ил.; 21 см.
 Трансформаторное оборудование для преобразовательных установок [Текст] : научное издание / Я. Л. Фишлер, Р. Н. Урманов, Л. М. Пестряева. — М.: Энергоатомиздат, 1989. — 320 с. : ил.

Источники 
 Инженер, организатор, человек. Вспоминая Я. Л. Фишлера (9.12.1922 — 21.10.2004). Сост. Пестряева Л. М. и др. — Екатеринбург: 2014. — 120 с. и 2 схемы (на форзацах). Илл.
 Фишлер Яков Львович
 Фишлер Яков Львович

Выпускники Уральского технического университета
Похороненные на Широкореченском кладбище‎